Burmakin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Walerjewitsch Burmakin (* 1981), russischer Marathonläufer
 Wladimir Anatoljewitsch Burmakin (* 1967), russischer Schachspieler